В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2013. Состав группы был определён во время жеребьёвки предварительного раунда 18 ноября 2012 в концертном зале, расположенном в пещере Постойнска-Яма в Словении.

В группе участвовали Греция, Италия, Россия, Турция, Финляндия и Швеция. Команды сыграли друг с другом в один круг, проведя в общей сложности пять матчей каждая. Матчи прошли с 4 по 9 сентября 2013 года во дворце спорта «Бонифика Холл» в Копере, Словения. Три лучшие команды вышли во второй раунд. Ими стали сборные Италии, Финляндии и Греции, одержавшие пять, четыре и три победы, соответственно.

Турнирная таблица

Результаты встреч

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Ссылки 
 Положение команд и результаты матчей